Ел Агвамал има више значења:

 Ел Агвамал (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Агвамал (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику